Besloten Hof (Herentals), een kloostergebouw te Herentals,
Besloten hofje, een type kunstwerk,
Hortus conclusus, de Besloten Tuin uit het Hooglied.